Trytjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Trytjärnen (Härryda socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun, 
Trytjärnen (Stora Lundby socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun, 
Trytjärnen, Västergötland, sjö i Härryda kommun, 
Lilla Trytjärnen, sjö i Dals-Eds kommun,  (5,39 ha)
Stora Trytjärnen, sjö i Dals-Eds kommun,  (7,37 ha)
Trytjärnen, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun, 
Trytjärnen (Silbodals socken, Värmland, 660032-129578), sjö i Årjängs kommun,  (1,4 ha)
Trytjärnen (Silbodals socken, Värmland, 660048-129584), sjö i Årjängs kommun,  (1,3 ha)
Lill-Trytjärnen, sjö i Robertsfors kommun, 
Stor-Trytjärnen, sjö i Robertsfors kommun,  (3,51 ha)

Se även
Tretjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn